Koppensteiner ist der Familienname folgender Personen:
 Bertrand Koppensteiner (1876–1961), österreichischer Geistlicher und Abt von Zwettl, eigentlich Johann Koppensteiner
 Gerhard Koppensteiner (1931–2007), österreichischer Bundespolitiker (ÖVP)
 Hans-Georg Koppensteiner (* 1936), deutscher Rechtswissenschaftler
 Jeanette Koppensteiner, österreichische Rodlerin
 Josef Koppensteiner (1874–1938), österreichischer Politiker (GDVP/LB)
 Johann Koppensteiner (1886–1958), österreichischer Landespolitiker (SPÖ)